Gerongan (Kraton)
 Gerongan (Maron)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing